«Політехнік» — назва на честь політехнічних інститутів чи університетів:
 «Політехнік» («Епоха-Політехнік») — регбійний клуб з Києва, шестиразовий чемпіон України.
 «Політехнік» («Політехнік-Яся», «Політехнік-ССК», «Політехнік-СДЮШОР») — хокейний клуб з Києва, двічі бронзовий призер чемпіонату України.
 «Політехнік» («Дніпро») — стадіон у Кременчуці.